Osceola, XIX. századi szeminol törzsfőnök

Helyek

Kanada
 Osceola (Ontario)

USA
Osceola (Arkansas)
Osceola (Dél-Dakota)
Osceola (Indiana)
Osceola (Iowa)
Osceola (Missouri)
Osceola (Nebraska)
Osceola (Nevada)
Osceola (New York)
Osceola (Nyugat-Virginia)
Osceola (Washington)
Osceola (Wisconsin)
Osceola (Fond du Lac megye, Wisconsin)
Osceola (Polk megye, Wisconsin)
Mount Osceola

Más 
 Osceola and St Croix Valley Railway
 Osceola, Karen Blixen dán írónő korai írói álneve
 USS Osceola
 Osceola 1971-ben bemutatott német film
 Osceola (törzsfőnök)

Lásd még
 Osceola megye (egyértelműsítő lap)
 Osceola Mills
 Osceola Township (egyértelműsítő lap)